Bevis ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Landis Bevis (1885–1968), US-amerikanischer Jurist
 John Bevis (1695–1771), englischer Arzt und Amateurastronom
 Leslie Bevis (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Bevis Hawton (1924–1981), australische Tennisspielerin
 Michael Bevis, US-amerikanischer Geophysiker
 Saraya-Jade Bevis (* 1992), britische Wrestlerin